August Wöhler – ingegnere tedesco
 Friedrich Wöhler – chimico tedesco
 Otto Wöhler – generale e criminale di guerra tedesco